Miejscowości
 Březina (powiat Jiczyn)
 Březina (powiat Mladá Boleslav)
 Březina (powiat Ołomuniec)
 Březina (powiat Rokycany)
 Březina (powiat Svitavy)
 Březina u Křtin – wieś i gmina w Czechach
 Březina u Tišnova – wieś i gmina w Czechach
 Březina nad Jizerou – przystanek kolejowy w miejscowości Březina
 Osoby
 Michal Březina – czeski łyżwiarz figurowy
 Otokar Březina – czeski poeta i myśliciel